Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gustavo Kuerten e Antonio Prieto che hanno battuto in finale Lan Bale e Piet Norval 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Lan Bale /  Piet Norval (finale)
 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (semifinali)

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (semifinali)
 Mariano Hood /  Antonio Prieto (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 2000
ATP Tour 2000